

Militaria 
 Dora – niemieckie działo kolejowe z okresu II wojny światowej
 Dora – zespół schronów dla niemieckich okrętów podwodnych (U-Bootów) w Trondheim z okresu II wojny światowej
 Mittelbau-Dora – niemiecki obóz koncentracyjny
 Fw 190 D „Dora” – model Focke-Wulf Fw 190, niemieckiego myśliwca z okresu II wojny światowej

Jednostki osadnicze

w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Dora – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Walker
 Dora – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Roosevelt

Gminy 
 Dora (ang. Dora Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Dora (ang. Dora Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Moultrie
 Dora (ang. Dora Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail

w innych krajach 
 Dora – wieś na Cyprze
 Dora – dawna wieś, obecnie część miejscowości Jaremcze na Ukrainie

Pozostałe 
 (668) Dora – planetoida z grupy pasa głównego asteroid

Postacie 
 Dora – portugalska piosenkarka
 Dora Bakojani – grecka polityk
 Dora Baret – argentyńska aktorka
 Dora Boothby – brytyjska tenisistka
 Dora Carrington – brytyjska malarka
 Dora Diamant – kochanka Franza Kafki
 Dora d`Istria – albańsko-rumuńska pisarka, publicystka, malarka i folklorystka
 Dora DuFran – jedna z najbardziej znanych i najbogatszych właścicieli domów publicznych „Dzikiego Zachodu”
 Dora Fakiel – polska aktorka
 Dora Frumkin – socjal-rewolucjonistka
 Dora Gabe – bułgarska pisarka, poetka i tłumaczka
 Dora Gerson – niemiecka aktorka kina niemego
 Dóra Gyõrffy – węgierska lekkoatletka
 Dora Kacnelson – polska historyk
 Dora Kapłan – prawdopodobna wykonawczyni zamachu na Lenina
 Dora Köring – niemiecka tenisistka
 Dóra María Lárusdóttir – islandzka piłkarka
 Dóra Lévai – węgierska lekkoatletka
 Dora Malko – polska muzyk
 Dora Marsden – angielska feministka
 Dora Ratjen – niemiecki lekkoatleta
 Dora Rawska-Kon – polsko - izraelska malarka
 Dora Venter – węgierska aktorka

Pozostałe 
 Dora – festiwal w Chorwacji
 przypadek Dory – kliniczny przypadek Idy Bauer opisany przez Freuda

Zobacz też 
 Dora Baltea
 Dora poznaje świat
 Dora Riparia
 Montalto Dora
 Torino Dora
 Villar Dora